Kozare est un toponyme qui peut désigner :
Kozare, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Karnobat, oblast de Bourgas ;
Kozare, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.